94 puede referirse a:

 El año 94.
 El año 94 a. C.
 El número natural noventa y cuatro.
 El asterodie 94, Aurora.
 La estrella 94 Aquarii.
 El videojuego The King of Fighters '94.